Șerpeni se poate referi la:

Șerpeni - localitate din județul Bacău
Șerpeni - comună din raionul Anenii Noi

Vezi și 
 Șarpe (dezambiguizare)
 Râul Valea Șerpilor (dezambiguizare)

Toponime românești